

Lokalizacje

Niemcy 
 Bettenhausen – dzielnica Dornhan
 Bettenhausen – dzielnica Lich
 Bettenhausen – okręg administracyjny Kassel

Szwajcaria 
 Bettenhausen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau

Osoby 
 Tony Bettenhausen – amerykański kierowca wyścigowy